Kirchplatz 1 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kirchplatz 1 (Oschersleben), Sachsen-Anhalt
 Lutherkirche (Radebeul), Sachsen
 Mennonitenkirche Ibersheim, Worms-Ibersheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Grabkreuz Kirchplatz 1